

Sigle 
 Year to date – espressione di lingua inglese per indicare informazioni che si riferiscono al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data attuale

Codici 
 YTD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Thicket Portage (Canada)